Грид има више значења:

 Грид (Брашов), насеље у округу Брашов у Румунији
 Грид (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији